Михаи́л Ивано́в: Иванов, Михаил (1900—1986) — настоящее имя болгарского философа и педагога, известного за пределами Болгарии как Айванхов, Омраам Микаэль.
 Иванов, Михаил (род. 1969) — российский шахматист, гроссмейстер.
 
 Иванов (Татаринцев), Михаил Алексеевич (род. 1976) — писатель, поэт, автор учебников, лидер рок-группы Белый шаман.
 
 Иванов, Михаил Викторович (род. 1971) — российский хоккеист.
 
 Иванов, Михаил Герасимович (1908—1995) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Иванов, Михаил Григорьевич (1909—1981) — директор Майкопской машинно-тракторной станции, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Михаил Данилович — председатель Актюбинского облисполкома.
 Иванов, Михаил Егорович (1924—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Иванов, Михаил Матвеевич (1748—1823) — российский рисовальщик и живописец.
 
 
 Иванов, Михаил Петрович (род. 1977) — российский лыжник.
 Иванов, Михаил Романович (1924—1965) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Михаил Самуилович (1945—2013) — советский и российский учёный, доктор наук.
 Иванов, Михаил Сергеевич (1860—1939) — русский советский шашист.